Die Stunde der Vergeltung lautet der Titel mehrerer Filme:

 Die Stunde der Vergeltung (1918), deutscher Film
 Die Stunde der Vergeltung (1940), US-amerikanischer Spielfilm
 Verweistitel auf Auf in den Kampf, einen US-amerikanischen Western aus dem Jahr 1939

siehe auch:

 Redemption – Stunde der Vergeltung